Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Insgesamt gibt es 330 Quotenplätze zu vergeben. Diese werden nicht an Athleten, sondern an die Nation des Athleten, der den Startplatz erkämpft hat, vergeben.

Der französischen Delegation stand als Gastgebernation in jedem Wettkampf jeweils ein Quotenplatz zu.

Die meisten Plätze wurden bei den ISAF-Segel-Weltmeisterschaften 2023 im niederländischen Den Haag vergeben. Außerdem gibt es Qualifikationsmöglichkeiten bei den ICLA-Weltmeisterschaften 2024, kontinentalen Qualifikationsevents und der Last Chance Regatta im Frühjahr 2024. Des Weiteren werden pro Geschlecht zwei Wildcards vergeben.

Übersicht 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
! rowspan="2" style="text-align:center;" width="160" |Nation
! colspan="4" |Männer
! colspan="4" |Frauen
! colspan="2" |Mixed
! colspan="2" |Gesamt
|- style="font-size:95%"
! width="50" |iQFoil
! width="50" |Laser
! width="50" |Formula Kite
! width="50" |49er
! width="50" |iQFoil
! width="50" |Laser Radial
! width="50" |Formula Kite
! width="50" |49erFX
! width="50" |Nacra 17
! width="50" |470er
! width="35" |Boote
! width="49" |Athleten
|-
| style="text-align:left;" |
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|10
|14
|-
!Gesamt: 1 NOK
!1
!1
!1
!1
!1
!1
!1
!1
!1
!1
!10
!14
|}

Männer

Windsurfer – iQFoil

Laser

Formula Kite

49er

Frauen

Windsurfen – iQFoil

Laser Radial

Formula Kite

49erFX

Mixed

Nacra 17

470er

Weblinks 
 Qualifikationssystem von World Sailing
 Übersicht über die Qualifikationsevents

Segeln
Qualifikation